Порт-Морсби:

 Порт-Морсби — столица Папуа — Новой Гвинеи.
 Порт-Морсби — крупнейший и наиболее загруженный коммерческий аэропорт Папуа-Новой Гвинеи